Niemcy:
 Neuenbürg – dzielnica Kraichtal
 Neuenbürg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Enz
 Neuenbürg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Enz

Zobacz też 
 Neunburg